Camerton kan syfta på:

 Camerton, Cumbria – en ort i Allerdale, Cumbria, England
 Camerton, East Riding of Yorkshire – en ort i East Riding of Yorkshire, England
 Camerton, Somerset – en ort i Bath and North East Somerset, Somerset, England